NC Logistic (англ. Эн-Си-Лоджистик) — специализированный 3PL-оператор в области хранения, обработки и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения, вакцин, иммунобиологических препаратов, лекарственных форм для ветеринарии, косметики, реагентов, комплектующих для лабораторных испытаний, диагностического оборудования и их запчастей.

Компания была основана в 2009 году, на данный момент оперирует более 106 000 м². складских площадей класса «А» на территориях ПЛК «Северное Домодедово», ПНК «Чехов», индустриальный парк «Южные врата», располагает складскими площадями для хранения ИБП и вакцин с температурными режимами хранения +2…+8°C (6 500 п/м), — 18…-25 °C (1400 п/м).

Объекты NC Logistic, осуществляющие фармацевтическую деятельность, отнесены Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения к низкой категории риска. Обработка продукции в рамках холодовой цепи организована в соответствии с СОПами. Складские помещения оснащены оборудованием, поддерживающим необходимый режим температуры и влажности в диапазоне от −24° до +25°.

С 2020 года NC Logistic является распределительным центром в РФ для хранения вакцин против COVID −19 различных форм и температурных режимов.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт